Luigi Cornaro – włoski filozof.
 Luigi Cornaro – włoski kardynał.